Петро́вский проспект — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В Санкт-Петербурге:
 Петровский проспект — улица на Петровском острове.
 Петровский проспект — прежнее (до 1939) название улицы Громова.
 Петровский проспект — улица в посёлке Сусанино Гатчинского района Ленинградской области.

См. также 

 
 
 
 
 Петровский бульвар
 
 
 
 Петровский проезд (Липецк)